Ца́унер () может означать:

Фамилия 
 Цаунер, Франц Антон (1746—1822) — австрийский скульптор.
 Цаунер, Фридрих (1936—2022) — австрийский писатель.

См. также 
 Цаунер (кондитерская)